Roberto Malone (Turim, 31 de outubro de 1956) é o nome artístico de um ator pornográfico italiano.

Biografia 
É um dos grandes nomes do mercado pornográfico mundial, tendo se consagrado como um dos maiores garanhões e um referencial para o cinema erótico europeu. Malone conquistou a todos por ser um ator versátil, sempre inovando em seus filmes, às vezes com cabelo curto, longo ou careca, às vezes de barba ou cavanhaque, às vezes mocinho e outras vezes bandido. Mas o que mais o ajudou a se destacar e ganhar fama foi o seu pênis grande, muito grosso e cheio de veias salientes, o que faz com que o ator seja identificado mesmo em cenas onde o seu rosto não apareça.

Mesmo sem querer, Roberto Malone conquistou o público gay desde que começou a transar com travestis sem preconceito, e principalmente porque com o passar do tempo o ator engordou e se consolidou como um ícone para os Bears (homens gordinhos e peludos, que lembram ursos).

Simpático, bonachão e elegante, Roberto Malone traçou todas as grandes estrelas européias até se casar, mas nem o casório sossegou o garanhão, que continuou na ativa. Hoje em dia, Malone se tornou um modelo para outros atores pornôs.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Itália
Naturais de Turim